Jiaozi – fagottini tipici della cucina cinese
 Jiaozi – banconota cinese del X secolo
 Jiaozi – personaggio dell'anime e manga Dragon Ball